Il singolare  dell'Aspria Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Alessio di Mauro era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Michail Kukuškin.

Frederico Gil ha battuto in finale 6–1, 7–5 Máximo González.

Teste di serie

  Frederico Gil (campione)
  Filippo Volandri (primo turno)
  Michail Kukuškin (quarti di finale)
  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)

 Alberto Martín (secondo turno)
 Pablo Andújar (secondo turno)
 Federico Delbonis (secondo turno)
 Adrian Ungur (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Aspria Tennis Cup 2010